Miejscowości w Polsce:
 Wrażniówka – osada leśna w położona w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec 
 Wrażniówka – nieoficjalna osada wsi Niwiska położona w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające